Gine har flere betydninger:
 Gine - model af en torso til at afprøve tøj på
 Gine (butikskæde)
 Gine (pigenavn)